Morimura ist der Familienname folgender Personen:

 Kōta Morimura (* 1988), japanischer Fußballspieler
 Seiichi Morimura (* 1933), japanischer Kriminalautor
 Yasumasa Morimura (* 1951), japanischer Künstler

Morimura steht für

 Morimura Brothers, 1876 in New York City gegründetes japanisches Importhaus, vertrieb auch Puppen unter der eigenen Marke MB